Diari, periòdic informatiu que es publica cada dia.
 Diari personal, quadern on s'escriuen els esdeveniments viscuts durant tot el dia, incloent-hi reflexions personals
 Diari de bord o Quadern de bitàcola, document on el capità d'un vaixell apunta tots els detalls que van ocorrent durant el viatge.